Pustki bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Pustki (Czersk), Dorf der Gmina Czersk im Powiat Chojnicki der Woiwodschaft Pommern
 Pustki (Izbica Kujawska), Siedlung in der Gmina Izbica Kujawska in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Pustki (Nowe Miasto Lubawskie), Dorf der Gmina Nowe Miasto Lubawskie in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Pustki (Pelplin), Dorf der Gmina Pelplin im Powiat Tczewski der Woiwodschaft Pommern
 Pustki (Puck), Ortsteil in der Gmina Puck im Powiat Pucki der Woiwodschaft Pommern
 Pustki (Siedlce), Dorf der Gmina Siedlce in der Woiwodschaft Masowien